Мозок — орган тварин
 Головний мозок
 Спинний мозок
 Мозок — частина назви деяких мінералів
 Мозок — страва.

Кінематограф 
 «Мозок» — франко-італійський комедійний фільм режисера Жерара Урі, випущений 1969 року.
 «Мозок як на долоні»
 «Коли помирає мозок»
 «Вибити мізки»
 «Людина з двома мозками»

 Мозок Валерій Леонтійович (1940—2008) — український художник, заслужений художник України.